Huoxian (kinesiska: 漷县, 漷县镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Peking, i den norra delen av landet, omkring 36 kilometer sydost om stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Huoxian är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tongzhou,  km nordväst om Huoxian. Trakten runt Huoxian består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Peking

WP:Projekt Kina